

Rio das Antas est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Rio das Antas est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina
 Rio das Antas est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul

Voir aussi

 

Homonymie de toponyme